Monna Vanna puede referirse a:

Literatura 
Monna Vanna, un personaje en La Vita Nuova, escrito por Dante Alighieri.
Monna Vanna, obra dramática de Maurice Maeterlinck.

Música 
Monna Vanna, ópera con libreto de Maeterlinck y música de Rajmáninov, inacabada.
Monna Vanna, ópera con libreto de Maeterlinck y música de Henry Février, estrenada en 1909.
Monna Vanna, ópera de Emil Ábrányi.

Artes plásticas 
Monna Vanna, una versión desnuda de la Mona Lisa pintada por Gian Giacomo Caprotti da Oreno, un alumno de Leonardo da Vinci.
Monna Vanna, una pintura de Dante Gabriel Rossetti.
Mona Vanna, una pintura de Joos van Cleve.